Верблюжка — многозначный термин.

 Верблюжка — село Новгородковского района Кировоградской области Украины
 Верблюжка — гора в Беляевском районе Оренбургской области России
 Верблюжка — уменьшительно-ласкательное именование молодой верблюдицы